Die Spielzeit 1939 wäre die 8. reguläre Spielzeit der 1. Spielklasse im Schweizer Feldhandball gewesen. Diese Spielzeit wurde infolge der Mobilmachung abgebrochen.

Tabelle

Abbruch 
Am 28. August 1939 ordnete der Bundesrat mittels Plakaten die Mobilmachung von 80‘000 Mann des Grenzschutzes sowie am 1. September die allgemeine Mobilmachung für den nächsten Tag an. Am 2. September wird berichtet, dass die Feldhandballmeisterschaft sistiert wird. Am 15. oder 16. Oktober 1939 entschied der Schweizerische Handballausschuss in Zürich tagend, auf die zweite Runde der Meisterschaft zu verzichten und regionale Komitees organisierten einen Spielbetrieb.

Spielbetrieb im Herbst 
Die Zürcher Vereine organisierten die Zürcher Handball-Mobilisationsmeisterschaft 1939, während in Basel und in Bern nur Freundschaftspartien veranstaltet wurden.

Am Sonntag, 24. September 1939 trafen auf 2′000 Meter über Meer zwei Armeekörper für ein Handballspiel. Beide Mannschaften hatten Spieler aus der 1. und 2. Spielklasse. Daher ergab sich ein schnelles und spannendes Spiel. Das herstellen des Spielfeldes war eine schwere Arbeit.

Baselstädtische Handballmeisterschaft der Junioren 
Damit die jungen Turner trotzdem Handball spielen konnten, entschloss sich die Spiko (Spielkommission) des KTV Basel Stadt eine Juniorenmeisterschaft durchzuführen.
{| style="width:100%"
|-
|style="width:50%"|
{| class="wikitable sortable zebra" style="text-align:center"
|+ Gruppe A
|-
!Pl.!!Mannschaft!!Punkte!!Tore!!Diff.
|- style="background:#CCFF99"
|1.||style="text-align:left"| A||8:2||39:9||+30
|-
|2.||style="text-align:left"| A||8:2||34:15||+19
|-
|3.||style="text-align:left"|||4:6|| ||
|-
|4.||style="text-align:left"| D||4:6|| ||
|-
|5.||style="text-align:left"|||4:6|| ||
|-
|6.||style="text-align:left"| B||2:8|| ||

|style="width:50%"|

Final

Bern 
In Bern wurden lediglich Freundschaftsspiele ausgetragen:
15. Oktober 1939

ST Bern hatte zwei Spieler von TV Länggasse Bern und drei Spieler as der 2. Mannschaft. Alle Berner Mannschaften hatten ein gemeinsames Training geleitet von Paul Gerber am 8. Dezember 1939 eine Woche vor dem Spiel.
22. Oktober 1939
Aufgrund des Schulbeginns spielten nun zwei weitere Mannschaften Handball.

Einzelnachweise 

39
Handballveranstaltung 1939